16, nombre
 16 et 1916, années du calendrier julien
 -16, année du calendrier julien
 Numéro 16, araignée détenant le record de longévité d'une araignée.
Polikarpov I-16, avion de chasse soviétique,
T16 et T16.1 AL et ex-Prusse, locomotives à vapeur,
Moteur W16
 16,  album de la chanteuse Wejdene (2020)
, graphié « -(16)- », un groupe de sludge metal américain
, lignes de transports en commun,
, , , , , , , , , , 

Homonymie de nombre